Аллсвенскан 1949/1950 () — 26-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 29 июля 1949 года и закончился 4 июня 1950 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1949/1950
Швеция
Спорт в Швеции в 1950 году
Футбол в Европе в 1950 году
Спорт в Швеции в 1949 году